Алткюла  () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Алткюла — село у волості Ляене-Гар'ю повіту Гар'юмаа.
 Алткюла — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Алткюла — село у волості Пиг'я-Пярнумаа повіту Пярнумаа.
 Алткюла — село у волості Тойла повіту Іда-Вірумаа.